

Aziende 
Suzuki – casa automobilistica e motociclistica giapponese

Persone

Altro 
Suzuki – cognome giapponese
2393 Suzuki – asteroide
Metodo Suzuki – metodo di insegnamento della musica
Sonoko Suzuki – personaggio del manga Detective Conan